A John Tavares nevet az alábbi híres emberek viselték:

 John Tavares, olimpiai bajnok kanadai válogatott jégkorongozó
 John Tavares kanadai lacrosse-játékos